Eberhard Hopf (1902-1983), mathématicien autrichien ;
Frank Hopf (1954-), acteur américain ;
Hans Hopf (1916-1993), ténor allemand ;
Heinz Hopf (1894-1971), mathématicien allemand ;
Heinz Hopf (1934-2001), acteur suédois ;
 (1884-1939), mathématicien et physicien allemand.